Příjmení McCormick nese více různých osobností:

 Cyrus McCormick (1809–1884) – americký vynálezce a podnikatel
 John McCormick (* 1954) – americký politolog britského původu
 Joseph McCormick (lední hokejista) (1894–1958) – kanadsko-americký reprezentační hokejový útočník
 Neil McCormick (* 1961) – anglický hudební publicista a zpěvák
 Pat McCormicková (* 1930) – americká skokanka do vody
 Sierra McCormick (* 1997) – americká zpěvačka a herečka

fiktivní postavy
 Kenny McCormick – jedna z nejvýznamnějších postav amerického kresleného seriálu Městečko South Park